Эз (, , ) — французские фамилия и топоним. Может означать:
 Эз — средиземноморская коммуна на юге Франции, департамент Приморские Альпы.
 Эз — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Эз — река на юге Франции, в департаменте Приморские Альпы.
 Эз, Франк (род. 1971) — французский футболист, тренер.